Budynek Toruńskiego Centrum Caritasu – główna siedziba Caritasu diecezji toruńskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Szosa Bydgoska 1a.

Historia 

Budynek powstał w 1881 roku i pierwotnie pełnił funkcję Domu Sierot. W okresie międzywojennym był siedzibą Ochronki Miejskiej, a zaraz po II wojnie światowej zaadaptowany został na cele Domu Matki i Dziecka.

W latach 1958–1988 mieścił się tu pierwotnie oddział dziecięcy Szpitala Miejskiego, a później Szpital Dziecięcy. 

Pod koniec lat 90. XX wieku opustoszały budynek nabyła od skarbu państwa, drogą zamiany nieruchomości, diecezja toruńska i rozpoczęła w nim remont z przeznaczeniem obiektu na cele Caritasu. 

Uroczyste otwarcie Toruńskiego Centrum Caritasu miało miejsce 24 marca 1997 roku. 

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 1239).

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Kalendarium diecezji toruńskiej
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Nieistniejące szpitale w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1881